Vlaams pater: zie Herman Boon (pater)
Vlaams priester: zie Herman Boon (priester)
Nederlands cabaretier: zie Herman Boon (cabaretier)